Алта́йский госуда́рственный гуманита́рно-педагоги́ческий университе́т и́мени В. М. Шукшина́ — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования в городе Бийске Алтайского края.

История 
В 1939 году на базе Бийского педагогического техникума был открыт Бийский учительский институт, который в 1953 году был преобразован в педагогический. В 2000 году вуз получил статус университета, а в 2001 году ему было присвоено имя В. М. Шукшина.

Согласно приказу Минобрнауки от 29 марта 2010 года Бийский педагогический государственный университет имени В. М. Шукшина переименован в Алтайскую государственную академию образования имени В. М. Шукшина.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 1269 АГАО имени В. М. Шукшина переименована в федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В. М. Шукшина». О восстановлении университетского статуса вуза было сообщено в средствах массовой информации в декабре того же года.

Институты 
 Институт гуманитарного образования
 Институт естественных наук и профессионального образования
 Институт педагогики и психологии

Интересные факты 
В 1921—1930 годы в Бийском рабочем университете (сегодня его здание является одним из корпусов Института естественных наук и профессионального образования ФГБОУ ВО «АГГПУ») читал лекции по механизации зернохранения известный советский ученый Юрий Васильевич Кондратюк.

Фридрих Вильгельмович Лунгерсгаузен — первый профессор Бийского учительского института, геолог, кандидат геолого-минералогических наук.

Примечания

Ссылки 
 Сайт АГГПУ им. В. М. Шукшина

Высшие учебные заведения Алтайского края
Учебные заведения Бийска